Mitologia: Faust (llegenda), llegenda que sembla haver estat basada en un alquimista real, Johann Georg Faust
 Biografies:
 Faust (bisbe maniqueu)
 Faust de Riés o Faust Regense, bisbe i cap dels semipelagians
 Anni Faust, cavaller romà
 Faust de Bizanci, historiador 
 Faust Corneli Sul·la (qüestor), fill del dictador Sul·la, àugur i qüestor
 Faust Corneli Sul·la (cònsol), cònsol l'any 52
 Sant Faust d'Alexandria, sant màrtir, celebrat el 19 de novembre
 Sant Faust d'Alguaire, llegendari camperol, venerat com a sant, amb festivitat el 13 d'octubre
 Sant Faust de Còrdova, sant màrtir de Còrdova, celebrat el 13 d'octubre
 Sant Faust de Saragossa, un dels Màrtirs de Saragossa
 Obres:
 Faust (Goethe), obra de teatre en forma de tragèdia escrita per l'escriptor alemany Johann Wolfgang von Goethe
 Faust (Gounod), òpera de Charles Gounod
 Faust (Spohr), òpera de Ludwig Spohr
 Faust (grup de música)
 Faust (pel·lícula de 1926), pel·lícula de F. W. Murnau